«Кни́га Ура́нтии» (сокр. КУ; ; сокр. TUB или UB) — эзотерическая книга, где в виде религиозного откровения повествуется о природе Бога, космологии, происхождении и предназначении человечества, даётся подробнейшая биография Иисуса Христа и смысл его учения: «высшая цель человеческого прогресса — благоговейное признание отцовства Бога и претворение исполненного любви братства людей». Впервые была опубликована в Чикаго (США) в октябре 1955 года на английском языке, тогда как составление текста (196 документов) относится к 1934—1935 годам. 
Появление книги связано с деятельностью американского психиатра Уильяма Сэдлера, Её авторство является предметом спекуляций.

Мир Урантия — это планета Земля. «Книга Урантии», по заявлению авторов, представляет собой пятое «эпохальное откровение» для людей Земли; предыдущие четыре эпохально значимые откровения передавали Планетарный Князь Калигастия (500—200 тыс. лет назад), Адам и Ева (38 тыс. лет назад), Мелхиседек Салимский (XX век до н. э.) и Иисус Назарянин (I век).

Книга послужила основой эзотерическому религиозному движению «Братство Урантии», испытавшему влияние теософии Елены Блаватской и теории затерянных цивилизаций Джеймса Чёрчварда. Вся деятельность вокруг издания книги, Фонда Урантии и братства именуется Урантийским движением.

Авторство 

Официальные издатели не называют автора-человека и придерживаются религиозной версии, изложенной в самой книге, о том, что авторство принадлежит многочисленным сверхъестественным существам, получившим на это божественное разрешение.

Дж. Беверли считает, что авторство принадлежит пациенту У. Сэдлера, утверждавшему, что ему явилось божественное откровение, которое впоследствии было записано как «Книга Урантии». Однако Л. Маллинз и М. Спрунгер, а также другие исследователи, уточняют, что пациент Сэдлера время от времени впадал в необъяснимую форму сна, во время которой говорил с окружающими от лица разнообразных сверхъестественных существ. Сам же пациент после своего пробуждения ничего об этом не помнил, жил обычной жизнью и не хотел раскрывать свою личность.

Независимый исследователь Мартин Гарднер провёл статистический анализ «Книги Урантии» и книг её издателя — психиатра Уильяма Сэдлера, чтобы определить не является ли Сэдлер её автором. Анализ показал, что книга написана минимум девятью авторами, но Сэдлер не является ни автором, ни тем, кто бы проводил обширное редактирование, хотя возможность ограниченного редактирования не исключается. В качестве возможного автора Гарднер указывает на Уилфреда Келлогга (), свояка Сэдлера. Гарднер также указывает на плагиат в тексте, — со ссылкой на исследования Мэтью Блока ().

Авторское право 
«Книга Урантии» на английском языке является общественным достоянием: суд США постановил, что Фонд Урантия больше не владеет авторскими правами. Международные авторские права на английский текст истекли в 2006 году. Фонду Урантия по-прежнему принадлежат авторские права на опубликованные им 23 языковых перевода, включая русский (1-е изд. 1997; 4-е доп. 2013).

Содержание 
«Книга Урантии» представляет собой текст на 2097 страницах, 196 документов которого разделены на четыре части.

Условные обозначения 
Для удобства цитирования в переводных изданиях сохраняется разбивка на страницы, идентичная оригинальной (английской). Ссылки даются в форме «номер документа (двоеточие) раздел (точка) абзац» (например, 50:1.2) или «страница (точка) абзац» (например, 571.4).

Содержание частей 
«I часть. Центральная вселенная и сверхвселенные» включает 31 документ, где описывается высший уровень мироздания, начиная с концепции вечного и бесконечного Бога. Подробно излагается концепция Троицы, Рая и др.

«II часть. Локальная вселенная» состоит из 25 документов (32—56), даёт определение локальной вселенной (которая согласно «Книге Урантии» создана тем, кто воплощался в образе Иисуса Христа) и представляет собой рассказ о её обитателях и их служении в соответствии с Божественным планом мироздания.

«III часть. История Урантии» состоит из 63 документов (57—119), в которых представлены обширные сведения по истории Земли — с точки зрения авторов. Предложены объяснения происхождения, истории и предназначения Земли и её обитателей. Дана панорама развитии цивилизации и её институтов, в частности религиозных культов, брака и т. д.

«IV часть. Жизнь и учения Иисуса» состоит из 77 документов (120—196), где описана жизнь Иисуса, включая его детство, отрочество и юность. Детально описаны его многочисленные путешествия, беседы и проповеди, а также события, которые привели к его распятию, смерти и воскресению. IV часть иллюстрирует многие концепции, представленные в первых трёх частях, через жизнь Иисуса и его учения. Утверждается, что Иисус воплотился на Земле в частности, чтобы показать своей жизнью наилучший пример служения Богу на все времена. Поэтому «Книга Урантии» говорит об особой важности сообщаемой в ней подробной биографии Иисуса.

Краткое изложение частей 1-3 
Книга утверждает, что звёздные миры, видимые невооруженным глазом с Земли (Урантии), относятся к 7-й части сверхвселенной Орвонтон — последней из семи больших вселенных. Все семь сверхвселенных вращаются против часовой стрелки «по громадному эллипсу, гигантскому и вытянутому кругу» вокруг Рая (Остров Света и Жизни), что в центре семи планетарных кругов Хавоны (центральная вечная вселенная). Семь сверхвселенных «отличаются конечным и эволюционным характером и последовательным развитием».

Рай — это «самое исполинское организованное тело в космической реальности», плоский эллиптический остров вне времени и пространства, Вечный Остров в состоянии абсолютного покоя, чьи области могут использоваться многими способами, непонятными смертному разуму; источник и субстанция физической гравитации, опора всего материального мира. Он «бесконечен в потенциале наделения силой и в способности энергетического господства; это всеобщий стабилизатор», материальная сфера и духовная обитель Троицы (Всеобщего Отца, Вечного Сына и Бесконечного Духа), а также других божественных существ. «Духовные субстанции и духовные существа реальны». Бог-Отец лично создал Райскую вселенную, и вместе с Вечным Сыном они создали всех остальных личных Творцов вселенных (Райский корпус Сынов-Создателей, или Михаилов). Михаилы создают вселенные времени и пространства вокруг центральной вселенной (Хавона), сотворённой мыслью Всеобщего Отца и словом Вечного Сына. Нашу вселенную Небадон сотворил один из Михаилов, а именно номер 611 121, приступив к творению «около 400 миллиардов лет тому назад».

В Небадоне уже «более 3-х миллионов обитаемых миров, а в перспективе их будет 10 миллионов». «Три первичных и принципиально различных плана жизни» (основные формы жизни) во вселенной Небадон распределены по трём различным типам планет. Млечный Путь, находясь большей частью за пределами локальной вселенной Небадон, является центральным ядром нашей сверхвселенной Орвонтон.

Урантия — вращающаяся сфера Монматии (Солнечной системы) на окраинах Сатании в созвездии Норлатиадек, и только посещение нашей планеты (один шанс на 10 млн) Михаилом Небадонским (Иисус Назарянин) два тысячелетия назад возвысило её «до уровня уважения и огромного вселенского интереса». Управление всей системой физической энергии Сатании сосредоточено на Иерусеме. Как и все столицы систем, Иерусем является домом для всех трёх фаз вселенского существования разумного существа: материальной, моронтийной (промежуточной, переходной) и духовной. «Для духовных существ мир материальный почти полностью нереален, являясь лишь тенью субстанции духовных реальностей». Тело (жизненную оболочку) моронтийной формы («синтез материального и духовного») человек получает после смерти. Как не бывает двух идентичных тел, так не бывает двух одинаковых моронтийных форм.

Обитаемых миров в Сатании — 619, и в будущем к ним присоединятся ещё 200 планет. Во всей Сатании насчитывается лишь 61 мир, подобный Урантии, потому что только одна из 10 планет подвергается видоизменению жизни. «Носителями Жизни Сатании был создан тип жизни, основанный на хлористом натрии», и имплантация жизни на Урантии была невозможной до того, как «океанская вода не стала достаточно солёной». Протоплазма урантийского типа способна «существовать только в соответствующем солёном растворе».

История Урантии (примерно миллиард лет) включает пять крупных периодов:
 эра до появления жизни (первые 450 млн лет) — период от нынешних размеров планеты и до появления жизни, эра катаклизмов, — археозой;
 эра зарождения жизни (150 млн лет) — протерозой;
 эра морской жизни (250 млн лет) — палеозой;
 эра ранней наземной жизни (100 млн лет) — мезозой;
 эра млекопитающих (50 млн лет) — кайнозой.
В 1934 году «исполнилось ровно 993 419 лет с рождения двух первых людей» на Урантии. Когда двум первым людям — разнополым близнецам — исполнилось одиннадцать лет, Урантия получила официальную регистрацию в качестве обитаемого мира номер 606 системы Сатании, а основатели новой расы получили имена Андон и Фонта. Их потомки — андониты (первобытные люди) — были черноглазыми и смуглыми, с кожей «жёлто-красного оттенка», походили на эскимосов.

35 тысяч лет тому назад великий ледниковый период, длившийся более 2 млн лет, закончился повсюду, кроме полярных регионов планеты.

На Урантии две категории непостоянных обитателей: 1) человечество (урантийцы, низшие волевые создания; наземные смертные среднетемпературной группы, среднедышащие и c двудольным мозгом, четвёртый тип из десяти по электрическому признаку; восходящие существа) и 2) сверхчеловеческие существа (небесные попечители планеты). А постоянными гражданами земного эволюционного мира являются «промежуточные создания» (полудухи; срединники или срединные создания). Тогда как люди рождаются на Урантии, живут под непрерывным присмотром небесных попечителей, умирают и переходят в другие миры эволюционного развития, то промежуточные создания непрерывно трудятся на планете со времён прибытия Планетарного Князя по имени Калигастия (500 тыс. лет назад) и создания мировой столицы Даламатии. Они также помогали Адаму и Еве — прибывшим на Землю из Иерусема — творить новую расу людей в Первом саду с древом жизни на восточном, ныне затопленном побережье Средиземного моря (38 тыс. лет назад), а впоследствии и во втором Эдеме в междуречье Евфрата и Тигра. И промежуточные создания будут трудиться вплоть до утверждения человечества в отдалённом будущем в «свете и жизни».

«Великой матери» Еве поклонялись в Малой Азии и на Крите, а после смерти Христа культ матери «вошёл в раннее христианство в виде прославления и поклонения Марии — земной матери Иисуса».

Урантия по-прежнему находится на карантине, как и вся локальная система, — из-за случившегося 200 тыс. лет назад восстания Люцифера, в то время властелина системы Сатании, его помощника Сатаны и примкнувшего к ним Калигастии. Для 37 миров Сатании этот случай бунтарства (третий за историю Небадона) обернулся изоляцией от духовных миров (отключение системных контуров). Урантия была низвергнута «в период продолжительного хаоса». Люцифера с пособниками ждёт суд, вершимый Древними Днями Уверсы (столица Орвонтона) и который «закончится только через сто тысяч лет». Контуры будут восстановлены только после смерти Люцифера. Однако, согласно Мелхиседекам, восстание в Сатании принесло «в тысячу раз» больше добра, чем зла. Ныне Сатанией правит Сын-Ланонандек по имени Ланафорг.

Восстановление межпланетных коммуникационных линий в нашем «духовно изолированном мире» — прерогатива посвященческого Сына (Михаила). Семь посвящений Михаила Небадонского (2-е — в месте первого бунта, 3-е — в месте другого восстания, последнее — на Урантии) раскрыли его Верховное Существо в Небадоне и подтвердили его полновластие в локальной вселенной. Он также именуется Богочеловеком. Примерно 150 млн лет отделяют каждое его посвящение от следующего.

Под формой личности «подразумевается конфигурация энергий, и это, в совокупности с жизнью и движением, представляет собой механизм существования». В смертном разуме человека присутствует посылаемый из Рая духовный наставник (Настройщик Мышления, или внутреннее божественное присутствие), чтобы помочь человеку «в развитии бессмертной души, обретающей вечную жизнь». В урантийском человеческом опыте задействовано четыре уровня проявления всеобщей реальности: 1) тело, 2) разум, 3) дух (Настройщик Мышления) и 4) душа. В своём эволюционно-образовательном восхождении люди — паломники времени — продвигаются от жизни к жизни и от мира к миру поначалу в рамках вселенной, затем супервселенной, прежде чем войти в «миры духовного воспитания Хавоны», и только потом в Рай, пополнив «корпус завершителей», чья миссия остаётся скрытой от обитателей вселенных времени и пространства.

Продвигаться от мира к миру восходящим созданиям — в моронтийной или духовной форме — помогают ангелы, а именно серафический транспорт. В итоге восхождения, после завершающего «пробуждения в вечности в Раю», наступает полная свобода «перемещений из одной вселенной в другую».

Краткое изложение 4-й части (биография Иисуса Христа) 
Авторами данной части (самой большой, 774 страницы) названы промежуточные создания (жители Урантии), среди которых — сверхчеловеческий хранитель апостола Андрея. Текст повествует, что седьмое воплощение Михаила Небадонского произошло во время расцвета на Урантии «духовной мысли и религиозной жизни» и в месте, отмеченном: 1) римским обществом, 2) греческой культурой и языком, 3) еврейской религиозностью и нравственностью.

Из трёх возможных супружеских пар Гавриил (именование Светлых Утренних Звёзд) лично выбрал Иосифа и Марию из Назарета, представлявших, соответственно, иудаизм восточный (вавилонский) и западный (эллинистический). Иосифу был 21 год, когда он женился на Марии после двухлетнего ухаживания. Гавриил явился Марии в ноябре 8 года до н. э..

Их первенец Иисус родился в Вифлееме 21 августа 7 года до н. э. Легенду о вифлеемской звезде придумали впоследствии. Во время иродова избиения младенцев и гибели 16 мальчиков (октябрь 6 года до н. э.) семья Иисуса была на пути к Александрии, где прожила два года и вернулась в Назарет только после смерти Ирода, имея в багаже подаренный «полный греческий перевод еврейских священных книг» (октябрь 4 года до н. э.).

11 февраля 2 года до н. э. у Иисуса появился Настройщик Мышления, имевший опыт земной службы у Макивенты Мелхиседека в XX веке до н. э.. 21 августа 2 года до н. э. Мария, следуя традициям, передала первенца мужу для дальнейшего воспитания. Иисус постепенно овладевал тремя языками (арамейским, греческим и еврейским).

В апреле 7 года Иисус с родителями праздновал Пасху в Иерусалиме, где ночью его впервые посетил неземной посланник. В Иерусалимском храме Иисус прошёл «обряд посвящения в граждане Израиля» и принял участие в храмовых дискуссиях.

Иосиф трагически скончался 25 сентября 8 года, когда Мария была беременна последней дочерью, и на Иисуса навалилась ответственность за всю семью, — он стал «главой и единственным кормильцем большой семьи», зарабатывая на жизнь плотничеством. В 18 лет Иисус отказался вступить в новую еврейскую партию зелотов. Достигнув брачного возраста (20 лет), отказал влюблённой Ревекке, дочери назаретского богача. Практиковал пасхальную трапезу без пасхального ягнёнка. В 22 года отказался возглавить в Дамаске новую религиозно-философскую школу. В 23 года отклонил предложение переехать в Александрию и занять «место помощника хаззана в их главной синагоге». «Когда все братья Иисуса нашли себе занятие в жизни и овладели своим ремеслом», в возрасте 27 лет он смог покинуть семью, чтобы поселиться в Капернауме и строить лодки.

В 28 лет был нанят почти на два года богатым индусом с 17-летним сыном в качестве переводчика для обоих и репетитора для юноши. Путешествуя по Средиземноморью, они посетили Иоппию, Кесарию, Александрию, Крит, Кирену, Карфаген, Мальту, Сиракузы, Мессину, Неаполь, Капую и Рим, где их принимал император Тиберий; затем Тарент, Никополь, Коринф, Афины, Трою, Эфес, Родос и Кипр, Антиохию в Сирии, Сидон, Дамаск, Тапсак, Лариссу, Вавилон, Ур и Сузы. Распрощались в Хараксе, на берегу Персидского залива в декабре 23 года. Вернувшись домой, Иисус снова ушёл на год — проводником большого каравана к Каспию. После Назарета местожительством семьи Иисуса стал Капернаум, откуда он предпринимал одиночные странствия по Палестине и Сирии, оставляя о себе память как «назаретский плотник, капернаумский корабел, дамасский книжник и александрийский учитель».

На шесть недель (первые 40 дней) он уединился на горе Ермон, где запросил встречу с Сатаной и Калигастией. На праздник кущей опять уходил в горы. Когда 14 января 26 года Иисус принял крещение, его Личностный Настройщик Мышления покинул его, чтобы вернуться главой своей категории вселенских чинов, перестав зависеть от смертного существа Иисуса. После чего Иисус опять удалился от всех на 40 дней для обдумывания планов общественного труда (новозаветное искушение Христа).

Андрей стал первым из его 12 апостолов. После четырёх месяцев подготовки и рукоположения апостолов (12 января 27 года) они провели первое, второе и третье проповеднические путешествия. Иисус учил о царстве небесном как «эволюционном опыте, который начинается здесь, на земле, и развивается на последующих этапах жизни вплоть до Рая», и обещал вернуться «в духовном могуществе и божественной славе». Наказы апостолам при рукоположении войдут в новозаветную Нагорную проповедь. Иисус организовал «женский евангелический корпус» (к женщинам иудеи относились «с чрезвычайной подозрительностью»), в котором Мария Магдалина станет ведущим учителем. В своих наставлениях Иисус пользовался притчами. В мае 29 года вышел приказ Ирода Антипы арестовать Иисуса «по обвинению в богохульстве и других нарушениях священных законов евреев».

В августе 29 года поднялся на гору Ермон не один, а с тремя апостолами; там произошла встреча с Гавриилом и Отцом-Мелхиседеком, которых Пётр, Иаков и Иоанн приняли за Моисея и Илию (новозаветное Преображение Господне). Иисус с апостолами проповедовали в городах Декаполиса. В ноябре прошло рукоположение семидесяти, во главе которых был Авенир. Миссионерская деятельность в  пришлась на январь-февраль 30 года. За воскрешением Лазаря (ум. 26 февр.) последовало решение синедриона «предать Иисуса смерти».

Пасха 30 года ознаменовалась публичным вступлением Христа в Иерусалим на ослике, изгнанием торговцев из храма и его последней речью там. Новый состав синедриона «вынес смертный приговор как Иисусу, так и Лазарю», тем самым разрушив божий план, «что привело иудейскую нацию к быстрому концу». На Елеонской горе Иисус пророчил разрушение Иерусалима и своё второе пришествие. Пасхальная трапеза (Тайная вечеря) была бескровной, без ягнёнка, и не традиционной, а днём раньше — в четверг, с омыванием апостолам ступней, учреждением поминальной трапезы и объяснением необходимости ухода Иисуса. После трапезы он был около полуночи арестован в Гефсиманском саду, допрошен у Анана, предстал перед синедрионом и рано утром перед Пилатом, затем перед тетрархом Иродом и снова перед Пилатом. В тот же день был распят на Голгофе и умер.

Через полтора дня он воскрес в моронтийной (посмертной) форме для обретения опыта «восходящего моронтийного пути, который проходят смертные обитаемых миров», и чтобы верующие в царство не сомневались в собственном «воскресении и избавлении от уз естественной смерти». Моронтийные формы реальны, бескровны и питаются иной едой. В целом 19 раз моронтийный Иисус являлся тем, кто знал смертного Иисуса, — за те сорок дней, когда он восходил по семи ступеням моронтийной жизни, чем завершал своё «эмпирическое служение во вселенной». Поднялся на Иерусем (2-е небо), затем на Эдемию (3-е небо), где ему «вернули статус Райского Сына и верховного властелина на Салвингтоне» (4-е небо); затем он вознёсся «по правую руку своего Отца» (2-е лицо Троицы, Вечный Сын), «чтобы получить официальное подтверждение обретённого полновластия во вселенной Небадон», творцом которой он является. «Жизнь в инкарнации на Урантии» была прожита для всей его вселенной, в этой жизни есть «нечто особое и воодушевляющее для каждой обитаемой сферы во вселенной Небадон».

Утверждения

Системы счисления 
Десятичная система характеризует физическую вселенную, а  — числа три, семь и двенадцать, кратные им числа или комбинации этих основных чисел.

Семичастность созидательного построения 
Предвещество (центральная вселенная, духовный мир) имеет семичастную электронную организацию.

Для физических вселенных времени и пространства универсально десятичное строение энергии, вещества и материального творения, в которых, однако, проявляются «некоторые периодические свойства, повторяющиеся в группах по семь», что указывает на их «духовный источник».

Всеобщий Отец (Бог) и два других Источника (Троица) 
Всеобщий Отец (Первый Источник и Вселенский Центр; Отец Вселенных, Дар Жизни и Всемогущий; Отец Отцов, Отец Райский, Хавонский и Духовный или Бог всего творения) — создатель, властитель и вседержитель всей реальности — всезнающая, вездесущая, всемогущая, бесконечная и вечная духовная сверхличность. Это «всеобщий дух, вечная истина, бесконечная реальность и отеческая личность». Как всеобщий дух — являет «всеобщее духовное присутствие». У Отца («отеческая личность») есть Вечный Сын («абсолютная личность» , выражение «природы Бога для всех эпох, всей вечности»; вечное Божье Слово). Результатом «извечного союза Отца и Сына» является «совместная личность» (Бесконечный Дух; Совместный Вершитель; прародитель космического разума). Эти три уникальных лица едины (Троица). С двумя равными личностями — Вторым Источником и Центром (Вечным Сыном) и Третьим Источником и Центром (Совместным Вершителем) — Всеобщий Отец разделяет реальность существования и равноправность. «После персонализации Третьего Источника, Первый Источник не принимает личного участия в создании вселенной», и передаёт «всё возможное» своему Вечному Сыну; «таким же образом Вечный Сын передаёт все возможные полномочия и могущество Совместному Создателю», третьему лицу.

Бог — бесконечность, превосходящая «границы разума, материи и духа». «Как дух, Бог проявляет себя в лице Вечного Сына и в лицах божественных детей Вечного Сына». Как Творец, никогда не действует лично, а только вместе с Сыном. Как разум, Бог существует в Бесконечном Духе. Что касается материи, то «с помощью» вечного Острова Рая — «этого абсолютного гравитационного центра вечный Бог осуществляет космическое сверхуправление физическим уровнем как в центральной вселенной, так и во всём пространстве вселенной вселенных».

Бесконечный Дух — представитель и исполнитель партнерства Отца-Сына, прародитель созданий, управляющих энергией, и активатор космических сил пространства; источник интеллекта во всех вселенных; прародитель движения, изменения и взаимосвязи. Он замедляет энергию до состояния материализации. «С появлением личности Бесконечного Духа, божественный личностный цикл обретает совершенство и полноту. Появляется Бог Действия, и необъятная сцена пространства готова к колоссальной драме творения — всеобщему дерзновению — божественной панораме вечных эпох». «Первый акт Бесконечного Духа — изучение и признание своих божественных родителей»: Отца (как Отца) и Сына (как Мать).

Бог согласно книге — единственное Божество, которое функционирует во всем диапазоне различных уровней реальности — личностном и неличностном. Он «никогда не раскрывал себя через своё имя — только через свою природу».

Космология (вселенная вселенных) 
Современное определение термина «вселенной» — всё существующее вещество и пространство, взятое как целое, — в книге упоминается как «вселенная вселенных» (большая обитаемая вселенная и «необитаемые, но находящиеся в состоянии движения вселенные внешнего пространства»). Бог использовал более 700 000 существ, называемых «Сынами-Создателями» (Михаилами), для создания различных по времени и месту Вселенных.

«Бог есть единственное неподвижное, автономное и неизменное существо во всей вселенной вселенных, не имеющее ничего ни вне себя, ни сверх себя, ни прошлого, ни будущего. Бог есть целенаправленная энергия (творческий дух) и абсолютная воля, которые самосущны и всеобщи».

Отцу и Сыну известно «число и местонахождение всех духов и одухотворенных существ вселенной вселенных».

Эволюция 
Эволюция подчиняется колоссальному божественному плану прогресса — всеобщему плану «сотворения, эволюционного развития, восхождения и совершенствования наделённых волей созданий», среди которых и материальные существа времени, также восходящие «к совершенству вечности». План включает три всеобщие программы:
 1) последовательных достижений (в частности — «посвящение Отцом Настройщиков Мышления и наделение материальных созданий прерогативами личности»),
 2) посвящений (воплощений и откровений ради раскрытия Отца),
 3) милосердной опеки.
Идеи программ принадлежат Всеобщему Отцу (первая программа), Вечному Сыну (вторая), Бесконечному Духу (третья). Их исполнением занимаются Вечный Сын с Бесконечным Духом, — следуя божьему наказу: «Будьте совершенны, как совершенен Я». Эволюционный план исполняется под чутким руководством многих категорий небесных духовных существ. «Смертный человек не является эволюционной случайностью», и цель эволюции на планете, такой как Урантия, заключается в том, чтобы «волевые создания» развивали духовную природу и, пережив материальное существование, продолжали вечное духовное восхождение.

После планет пространства (например, «короткое и интенсивное испытание» на Урантии) эволюционные смертные «проходят через миры моронтии» (обительские миры, моронтийные стадии восхождения), «восходят во вселенных духа» (подготовительные миры сверхвселенной, духовные стадии развития) и «пересекают сферы Хавоны» (центральная вселенная, новые уровни разума, духа и опыта). На семи кольцах (миллиарды миров) последовательного одухотворения в Хавоне «восходящие паломники времени» из семи сверхвселенных движутся от седьмого кольца к центру, тогда как « нисходящие паломники вечности» (граждане Рая) держат путь от первого кольца к седьмому. Затем восходящие «находят Бога, достигают Рая и принимаются в первичный Корпус Завершения, где пребывают в ожидании следующего назначения для вселенского служения».

«Обитатели внешнего пространства — граждане следующей вселенской эпохи — будут обладать постсверхвселенским потенциалом роста, способностью к эволюционным достижениям, предполагающей полновластие Всемогущего-Верховного, что исключает участие созданий в энерго-личностном синтезе, происходящем в нынешнюю вселенскую эпоху».

Всеобщий Отец и человек 
По мнению авторов книги, самое фундаментальное учение о Боге состоит в том, что Он является любящим Отцом, с которым все могут иметь личную связь (документ 1).

Бог в Книге представлен как Отец каждой личности, и через Его непосредственный дар — частицу Его вечного духа, названного Настройщиком Мышления, — Бог в состоянии общаться с человеком (документ 112). Настройщика Мышления также называют «Таинственным Наставником», «внутренним голосом», «божественной искрой», «путеводным светом»; его можно сопоставить с индуистской концепцией Атмана, и древнеегипетским Ка.

Степень, с которой человеческий разум принимает руководство Настройщика, становится способностью, с которой душа человека «растёт» и становится действительностью, способной пережить физическую смерть (документ 100). Физические тела смертных (восходящих сынов Божьих) являются храмами Бога. Божьей частице, живущей «в каждом нравственном существе на этой планете», суждено слиться с человеком, если он переживёт смертное существование. «Через частицы своего духа Отец-Создатель поддерживает прямую связь со своими детьми-созданиями и созданными вселенными». Однако «любящая личность вряд ли откроет себя нелюбящей».

Физические обитатели Сатании (разумно-духовная жизнь) 
Урантия принадлежит к звёздной системе Сатания, где, как и в любой другой, существует свой стандартный тип смертных, что — в различных физических условиях — даёт семь выраженных физических типов, а также многочисленные промежуточные группы.

Посвящения Михаила Небадонского (Христа Михаила) 
Творец нашей вселенной Небадон — Михаил Небадонский, 611 121-й Михаил, обитатель Салвингтона (Спасограда) — во исполнение воли Райских Божеств (Троицы) выполнил семь посвященческих миссий («на семи уровнях бытия» и раскрывая семь главных «проявлений воли и природы Божества»), иными словами «нисходящее исследование различных типов личностей созданных существ». «Все без исключения Сыны-Создатели проходят через эту семикратную самоотдачу своим созданным детям».

Свои посвящения Михаил Небадонский начал с трёх категорий собственных вселенских Сынов: Мелхиседеков, Ланонандеков и Материальных Сынов (Адамов). Затем воплотился в образе ангела — высшего серафима, а после этого — на трёх ступенях «восходящего пути низшей формы своих волевых созданий, эволюционных смертных времени и пространства». В шести посвящениях «Он появлялся внезапно и в виде полностью сложившегося индивидуума соответствующей категории» и только в седьмой раз родился. Предварительное известие о Его последнем воплощении было получено группой халдейских жрецов, «главой которых был Арднон», от серафима, ранее служившего Адаму и Еве в первом Саду, — через промежуточных созданий — что было «единственным сверхъестественным событием, связанным с рождением Иисуса». Именно эта группа священников посетила младенца. Земная жизнь Посвященческого Сына обязательно должна закончиться смертью и отсутствием потомства (запрет для всех категорий посвященческих Райских Сынов). После смертного опыта Иисуса Назарянина Урантия стала известна как «мир креста».

Небо (небеса) и вознесение 
Небеса — это обительские миры (морантийных, или посмертных, форм) локальной системы (Сатания). Например, при вознесении на третье небо () Настройщик Мышления спящего апостола «перенёсся в третий из семи обительских миров».
 Высшее небо («небо небес», ) — 1-е небо;
 Иерусем (столица Сатании) — 2-е небо;
 Эдемия (столица созвездия Норлатиадек) и её спутники — 3-е небо;
 Салвингтон (столица локальной вселенной Небадон) с окружающими её образовательными сферами — 4-е небо;
 Уверса (столица сверхвселенной Орвонтон) — 5-е небо;
 Хавона (центральная вечная вселенная) — 6-е небо;
 Рай (центральный вечный остров-эллипс) — 7-е небо.

Чувственное восприятие разных типов жизни 
Конфигурация волевых созданий выстраивается из 12, 24, 48, 96, 192, 384 и 768 элементов. У людей 12 видов «физического чувственного восприятия» (чувств), но обладающие трёхдольным мозгом имеют превосходящие урантийцев зрительные и слуховые способности. Также у урантийцев «48 единиц определения генотипа — детерминантов характерных черт — в половых клетках человека».

Духовные существа материальных сфер Хавоны (центральной вселенной) живут под действием семи видов энергии их вселенной. У каждой энергии семь фаз возбуждения, поэтому духовные имеют 49 видов ощущений (реагируют на 49 раздражителей). Так как физическая реальность Хавоны имеет иную (триединую) организацию энергии, чем эволюционные вселенные пространства (двуединое строение), то урантиец будет «глух, слеп и начисто лишён всех остальных проявлений чувств», попади он в Хавону.

У моронтийных (посмертных) созданий 70 чувств, а существа «высших духовных категорий» имеют от 70 до 210 чувств.

Евангелия 
Апостолы были «подготовлены и обучены» Иисусом для проповеди евангелия (благая весть) «об отцовстве Бога и сыновстве человека». В день иудейской Пятидесятницы на собрании 120 человек на всех спустился Дух Истины, и шесть апостолов — Пётр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп и Матфей — начали в тот день проповедовать и крестить. Менее чем за месяц, благодаря силе Духа Истины «апостолы добились большего индивидуального духовного прогресса, чем почти за четыре года их непосредственного» общения с Иисусом. И хотя в их последующей героической деятельности евангелие Иисуса (отцовство Бога и братство людей) было скрыто тенью новых учений о его личности и воскресении, это лишь ускорило распространение благой вести. Учительское евангелие царства, претерпев искажение, превратилось в благовестие об Иисусе, сохранившее «многие принципиальные истины и учения» Христа.

С того дня Пятидесятницы смертным Урантии — планеты в изоляции от духовных контуров с начала восстания Люцифера (200 тыс. лет назад) — был возвращён доступ к обительским мирам моронтийных (посмертных) сфер.

В начале II века Евангелие от Матфея (от 71 года) было дополнено полным текстом Селты, служившим при дворе Калигулы и в своё время пересказавшим еврейское пророчество о Мессии. Позднее данный текст частично пополнил свидетельства Марка (от 68 года) и Луки (от 82 года). «Именно в этих писаниях Селты появилась притча о десяти девах [  ]. Никакая другая часть евангельского текста не подвергалась столь же путаному и неверному толкованию, как учение, изложенное в тот вечер [ , ,  ]. Однако апостол Иоанн сумел избежать этого заблуждения».

Другие темы 
Утверждения из «Книги Урантии» раскрываются также в статьях об ангелах, Вельзевуле, Мельхисидеке и .

В качестве примера землянам даётся информация о том, как на соседней планете организована жизнь одной — наиболее развитой — расы, живущей на одном из одиннадцати материков и насчитывающей «140 миллионов человек».

Графические схемы

Критические взгляды

Оценки книги 
Определение Книги Урантии как подлинного откровения было подвергнуто критике по нескольким причинам. Скептики, такие как Мартин Гарднер, утверждают, что Книга написана людьми и не является откровением, так как противоречит научным данным и придерживается многих устаревших и отвергнутых положений того времени.

Христианские теологи, выступая с контркультовых позиций, отрицают подлинность КУ, так как она противоречит многим догмам христианства и содержит в себе ряд сюжетов, отсутствующих в самой Библии или невозможных с христианской точки зрения.

Другие критики отмечали, что КУ имеет более 2000 страниц и вдвое больше, чем Библия короля Якова, а также носит длинный, сложный и запутанный характер.

Критика со стороны науки 
Мартин Гарднер видит в КУ явное отражение научных взглядов, бытовавших во время написания книги, и полагает их свидетельством человеческого происхождения книги. Заявление авторов о том, что создателям книги были известны факты, ещё не известные человеку, он рассматривает как уловку для оттягивания разоблачения ошибок книги.

Многие научные теории, бытовавшие во время написания книги, были опровергнуты и отвергнуты, вследствие чего Гарднер выделил ряд ошибок в КУ, среди которых:
 Возраст Вселенной указан как более  (один триллион) лет и, как утверждается, Вселенная периодически расширяется и сжимается с интервалом в 2 млрд лет. Однако современная научная теория Большого взрыва предполагает, что истинный возраст Вселенной составляет примерно 13,7 млрд лет.
 Фундаментальной частицей назван «ультиматон» и заявляется, что электрон состоит из 100 ультиматонов. Описание частицы неизвестно где-либо ещё и данная частица не выявлена современной физикой элементарных частиц.
 Некоторые виды животных, как утверждается, появились внезапно из одной мутации без переходных видов. Такая теория была разработана голландским ботаником Хуго де Фризом (Мутационная теория), просуществовала недолго и в настоящее время наукой не поддерживается.
 Книга повторяет идеи, распространённые во времена своего происхождения, что одна сторона планеты Меркурий всегда обращена к Солнцу под воздействием приливных сил. В 1965 году с помощью радиолокации было установлено, что это мнение ошибочно. Кроме того, книга ошибочно утверждает, что приливное трение будет замедлять вращение планеты или другие орбитальные тела до тех пор, пока осевое вращение не прекратится. Вращение не прекращается; оно стабилизируется так, что время завершения одного оборота вокруг оси становится равным времени, необходимому для завершения одного оборота по орбите.
 Также Гарднер обнаружил в книге ряд евгенических утверждений, схожих положениям нескольких адвентистских трудов Уильяма Сэдлера, которые тот опубликовал задолго до появления КУ. Гарднер обратил внимание на этот факт и высказал предположение, что Сэдлер либо сам настоящий автор всей книги, либо он написал соответствующую часть текста.

Плагиат 
В самой книге заявляется о том, что при её написании использовалось множество концепций, придуманных человеком, а не сверхъестественными существами. В то же время нет никаких упоминаний или сносок на использованную литературу. В 1992 году исследователь Мэтью Блок опубликовал результаты своей работы по нахождению книг и статей, которые были использованы при написании Книги Урантии. Блок выявил 19 работ, в которых был сходный текст и которые были опубликованы раньше КУ. Блок продолжил дальнейшие поиски источников и выявил около 120 книг и статей, принадлежащих девяти десяткам различных авторов.

Гарднер и Блок указывают на то, что 85-я глава (документ) является пересказом, с прямым цитированием отдельных фраз, первых восьми глав книги  «Происхождение Эволюции и Религии», опубликованной в 1923 году. При этом каждый параграф документа соответствует главе книги Хопкинса. Таким же образом часть КУ, содержащая информацию об эволюции человека, является пересказом книги Генри Осборна «Восхождение человека на Парнас: Критические эпохи доисторического человека», опубликованной в 1927 году.

Урантийское движение 
Джеймс Беверли характеризует Урантийское движение как «небольшое современное эзотерическое движение, объединяющее последователей „Книги Урантии“». Брэд Гуч замечает, что Урантийское движение «не имеет духовенства или учреждений вроде церквей, читальных залов или храмов».

Исследователи Дж. Льюис и О. Хаммер отмечают, что новые концепции и непривычный язык «Книги Урантии», а также отсутствие активной деятельности по привлечению новых сторонников не способствуют общественному пониманию и одобрению урантийского движения, и невысоко оценивают шансы на широкое распространение движения и на его взаимодействие с другими подобными группами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Русский перевод книги / bigbluebook.org
 Тексты для распечатывания: предисловие, часть I, часть II, часть III, часть IV
 Параллельное чтение переводов Книги Урантии
Фонды и ассоциации
 Официальный сайт Фонда Урантия
 Санкт-Петербургский офис Фонда Урантия
 Официальный российский сайт Книги Урантии
 Официальный сайт Международной Урантийской ассоциации
Аналитические статьи
 «История появления, критика, статьи и другие материалы о (по) Книге»
 Сапунов Б. В., Урантия — очередная секта или лженаука?
 Сравнение современных данных с космологией, изложенной в книге
 Мэтью Блок. Сравнительный анализ текстов КУ и предшествовавшей им литературы с указанием заимствований
 Чупин С. В. Путешествие к Раю
 Чупин С. В. Космология Уверсы, Урантия и миф о Большом Взрыве-2
Аудио и видео
 Игорь Евард, Алексей Попов. 
 Дэвид Хэнсен (David Hansen). 
 Gary Tonge. 

Книги по алфавиту
Нехудожественные книги 1955 года
Ченнелинг-тексты
Книги об Иисусе Галилейском